Májer Zoltán (Székesfehérvár, 1997?.) orgonista, zeneszerző

Ötévesen kezdte az orgonajátékot, hallás után tanulta meg Bach főtémáit. Később maga is komponálni kezdett. Zongorán a technikai alapokat a Gorsium Zeneiskolában, Farkas Zsolt és Várnagy Andrea tanítványaként sajátította el. Orgonán Korb Tamás tanítványa, valamint Varnus Xavért is mesterének tekinti. Az orgonálás mellett érdekli az orgonaépítészet is.

Díjai és elismerései 

TOP 20 nemzetközi orgona szerző (2021)

Művei 
 Variations on Tetris theme-Korobeiniki (2021)
 Fantázia-orgona szóló (2018)
 Scherzo-orgonára és hegedűre (2018)

Orgona átiratai 
 Frédéric Chopin: A-moll mazurka Op.68 No.2 (2017)
 Fréderic Chopin: A-moll keringő (2018)
 Camille Saint-Saëns: Állatok farsangja-Az elefánt (2018)
 Pjotr Iljics Csajkovszkij: A cukortündér tánca (2018)
 Edvard Grieg: A hegyi király barlangjában (2019)
 Rimszkij-Korszakov: A dongó  (2019)

Jegyzetek

Források

1997-ben született személyek
Élő személyek
Székesfehérváriak
Magyar zeneszerzők
Magyar orgonisták